AKJ steht als Abkürzung für:
 Arbeitskreis für Jugendliteratur
 Arbeitskreis kritischer JuristInnen, siehe Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen
 Flughafen Asahikawa in Japan (IATA-Code)
 die deutsche Punkband Akne Kid Joe

Abkürzung